«Поселение Иерусалим», «Жребий Иерусалима» или «Иерусалимов удел» () — рассказ американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1978 году в сборнике «Ночная смена».

Стиль и место действия 
Рассказ «Поселение Иерусалим» написан в эпистолярном ключе. Действие происходит в вымышленной деревне Причер Корнерс (); штат Мэн, в 1850 году. Рассказ представлен как набор писем и записей в дневнике, в основном принадлежащих главному герою, аристократу Чарльзу Буну (), хотя его слуга, Кальвин Маккен (), иногда также выступает в роли рассказчика. Иерусалимов удел — это вымышленный город в произведениях Стивена Кинга. Запретная книга «De Vermis Mysteris» — это вымышленная книга из творчества Роберта Блоха. Сюжет имеет множество отсылок к творчеству Говарда Филлипса Лавкрафта.

Сюжет 

Сюжет включает две основных линии. 

Первая, относящаяся к 1850 году, описывает, как вдовец Чарльз Бун и его секретарь Кэлвин после смерти жены Буна переезжают в родовое поместье Чепелуэйт, находящееся в часе езды от деревни Причер Корнерс. Постепенно, в связи с таинственными событиями, происходящими в поместье, Чарльз узнает о жутком брошенном городе Жребий Иерусалима, находящемся в лесу недалеко от его поместья, и о связи этого города с ним и историей его семьи.

Вторая, относящаяся к 1789 году, содержится в записной книжке Роберта Буна, предка Чарльза, и повествует о событиях, произошедших в Жребии Иерусалима.

Связь с другими произведениями Кинга 
Этот рассказ может показаться приквелом к роману «Жребий», однако это всё же не так. В самом рассказе не упоминается ни вампир Барлоу, ни сам Салемов Удел, хоть и название поселений и произведений очень похоже. Что касается связи с Жребием Салема, то рассказ «На посошок» является продолжением романа и также входит в сборник «Ночная смена». Оба рассказа позднее вошли в изданное в 2005 году иллюстрированное издание «Жребия». «Дети кукурузы» также описывает заброшенный город, повреждённую церковь и поклонение злу. Поселение Иерусалим также упоминается в «Волках Кальи», пятой книге цикла «Тёмная Башня», как место, где Приятель находит то, что, как он позже думает, ищет Роланд на пути в Калью. Слуга Чарльза Буна, Кальвин МакКен (), носит такую же фамилию, как и Джимми МакКэн (), персонаж другого рассказа Кинга «Корпорация „Бросайте курить“», который также входит в сборник «Ночная смена».

Связь с произведениями Лавкрафта 
Рассказ имеет сходства c романом «Случай Чарльза Декстера Варда» и рассказом «Заброшенный дом»  Говарда Филлипса Лавкрафта. В рассказе «Заброшенный дом» появляется гигантского размера вампир, который телепатически воздействует и питается жизненной силой горожан, чьи многочисленные смерти в результате малокровия называют эпидемией. В рассказе «Крысы в стенах» герой изучает историю магического культа и у него развиваются галлюцинации звуков крыс за стенами. Так же, как и в произведении Лавкрафта, по ночам Чарльз Бун и его слуга слышат шум в стенах и думают, что его издают крысы. Главным божеством в рассказе Кинга выступает Йог-Сотот, чьё имя называет Чарльз Вард в романе «Случай Чарльза Декстера Варда». Однако стоит заметить, что Кинг написал не Йог-Сотот, а Йогсоггот. Запретной книгой здесь выступает «De Vermis Mysteris», из творчества Роберта Блоха, чье название на латинском придумал Лавкрафт в повести «За гранью времён». Городок Данвич (в «Стране Лавкрафта»), вблизи Дин-Корнерс, где стоит белая часовня и появляются козодои описаны в рассказе «Ужас Данвича». Лавкрафт описывает штат Массачусетс, а Стивен Кинг,  — штат Мэн.

Экранизации, постановки или аранжировки 
Рассказ «Поселение Иерусалим» был адаптирован художником Гленном Шэдбурном  для сборника комиксов «Министр Грёз» (), сюжет которых основывается на коротких историях Кинга, изданных Cemetery Dance в декабре 2006 года.

В августе 2021 года состоялась премьера телесериала «Чепелуэйт», снятого по мотивам рассказа.

Издания

Примечания

Ссылки 
 Информация о рассказе на сайте horrorking.com 

Рассказы Стивена Кинга